Kolacja dla palantów − amerykański film komediowy z 2010 roku w reżyserii Jaya Roacha.
 Kolacja dla palantów − francuski film komediowy z 1998 roku w reżyserii Francisa Vebera.